El acrónimo TAMSE puede referirse a:

 Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado, sociedad estatal argentina constructora del Tanque Argentino Mediano (TAM); 
 Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado, empresa municipal que opera los Trolebuses de Córdoba; o
 Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado - U.T.E., Unión Transitoria de Empresas que opera líneas de colectivos en Córdoba (Argentina).